Николай Александрович Бизин (8 сентября 1923 года, пос. Малая Вишера Маловишерского уезда Новгородской губернии — 1994 год, там же) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы (1958).

Биография 
Родился 8 сентября 1923 года в посёлке Малая Вишера Маловишерского уезда Новгородской губернии ныне Маловишерского района Новгородской области в семье рабочего. Окончил 7 классов, затем работал стекловаром на стекольном заводе.

В 1942 году был призван в РККА.

С 5 по 7 ноября 1944 года сержант Бизин, будучи командиром отделения 10-й отдельной мотоинженерной разведывательной роты 10-й штурмовой инженерно-сапёрной бригады 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта, в составе группы в районе населённого пункта Дарбенай Кретингского района Литовской ССР разведал 4 огневые точки, 2 артиллерийские батареи и наличие подготовленной обороны противника. 28 декабря 1944 года награждён орденом Славы 3 степени.

11 февраля 1945 года перешёл линию фронта и в тылу противника в районе населённых пунктов Олыни и Иогули на территории Литовской ССР разведал участок вражеской обороны, выяснив места расположения огневых точек, которые затем были подавлены. 1 марта 1945 года награждён орденом Славы 2 степени.

2 марта 1945 года в районе города Лиепая Латвийской ССР разведал огневые точки противника и систему инженерных заграждений, что помогло нанести точный удар по противнику. 1 июня 1945 года награждён орденом Славы 2 степени, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1958 года перенаграждён орденом Славы 1 степени.
 
В 1947 году был демобилизован, после демобилизации жил в городе Малая Вишера.

Умер в 1994 году.

Награды 
 медаль «За отвагу» (20.9.1943)
 орден Славы 3 степени (28.11.1944)
 орден Славы 2 степени (1.3.1945)
 орден Славы 2 степени (1.6.1945), перенаграждён Орденом славы 1 степени (27.2.1958)

Примечания

Литература 
 Бизин Николай Александрович :: Министерство обороны Российской Федерации
 
 

Военные инженеры Великой Отечественной войны